signifie comtesse en italien. De plus, ce mot peut désigner :

Personnes 
 Karl Wilhelm Salice-Contessa (1777-1825), poète romantique allemand ;
 Emilia Contessa (1957-), nom de scène de Nur Indah Cintra Sukma Munsyi, actrice et chanteuse indonésienne ;
 Contessa Brewer (1974-), journaliste américaine.

Musique 
 , chanson contestataire de Paolo Pietrangeli sortie en 1968.

Cinéma 
 The Barefoot Contessa, titre anglais de La Comtesse aux pieds nus, film américain de Joseph L. Mankiewicz sorti en 1954.

Photographie 
 Contessa, marque d'appareils photographiques fabriqués par la société , puis par la société Contessa-Nettel.

Lieux 
 Contessa Entellina, commune italienne de la province de Palerme.

Vin 
 Contessa Entellina, vignoble italien.

Voir aussi